O Regador Mágico, Pardon my Genie no seu título original, foi uma série cómica inglesa produzida para a ITV pela Thames Television, criada por Bob Block e que foi transmitida em Inglaterra entre 1972 e 1973. Em Portugal, foi transmitida pela RTP canal 1 em 1975.

Sinopse

Numa drogaria, o empregado trapalhão Hal Adden (Ellis Jones) ao limpar a superfície de um regador ferrugento, desperta o génio (Hugh Paddick) com 4 000 anos que vive dentro dele, Porém, o génio encontra-se tão enferrujado quanto o regador, o mesmo acontecendo às suas mágicas. Os episódios da série consistem numa sucessão de equívocos hilariantes à volta de Hal, o génio e Mr. Cobbledick (Roy Barraclough), o sofredor dono da Drogaria, que juntamente com a sua mulher desconhecem em absoluto a presença do génio.

Actualidade
Estão disponíveis em DVD todos os episódios desta série

Ligações exteriores

Sitcoms do Reino Unido
Programas da ITV
Séries de televisão de comédia infantis do Reino Unido
Séries de televisão de comédia infantis da década de 1970
Programas de televisão do Reino Unido que estrearam em 1972
Programas de televisão do Reino Unido encerrados em 1973
Programas de televisão em língua inglesa